Lindebjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Lindebjerg (Diernæs Sogn) – en bebyggelse i Diernæs Sogn
 Lindebjerg (Hørby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hørby Sogn
 Lindebjerg (Lynge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Lynge Sogn
 Lindebjerg (Skovby Sogn) – en bebyggelse i Skovby Sogn
 Lindebjerg (Slangerup Sogn) – en bebyggelse i Slangerup Sogn
 Lindebjerg (Veflinge Sogn) – en bebyggelse i Veflinge Sogn
 Lindebjerg (Assens Kommune) – bebyggelse i Kerte Sogn og Skydebjerg Sogn i Assens Kommune